Weissenbach of Weißenbach kan verwijzen naar:

 Plaatsen
Duitsland:
Weißenbach (Witzenhausen)
Weißenbach (Zeitlofs)
Weißenbach (Großalmerode)
Oostenrijk:
Weissenbach am Attersee
Weißenbach am Lech
Weißenbach an der Triesting
Weißenbach bei Liezen
Weißenbach im Ennstal
Gniebing-Weißenbach
Weißenbach (Inn), een zijrivier van de Inn

Zwitserland:
Weissenbach (Zwitserland)

 Personen
 Elisabetha Josepha Weissenbach (1833-1884), Zwitserse onderwijsinspectrice